Maughan est un patronyme porté notamment par :

 Margaret Maughan (1928-2020), sportive handisport britannique. 
 Sharon Maughan (1950-), actrice britannique.